Lost in Space est le titre original anglophone de la série télévisée des années 1960 Perdus dans l'espace et du film qui en est dérivé en 1998, Perdus dans l'espace, puis d'une nouvelle série en 2018.
 Lost in Space est un album d'Aimee Mann (2002).